Annis steht für

 Annis (Idaho), Ort im Jefferson County

Annis ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Annis (1857–1923), US-amerikanischer Baseballspieler
 Francesca Annis (* 1944/45), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Anis (Begriffsklärung)
 Annies
 Ennis (Begriffsklärung)